Likokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Likokari (ö, lat 61,56, long 24,38), Birkaland, Tammerfors, 
 Likokari (ö, lat 61,53, long 24,48), Birkaland, Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar